Hyas — род морских крабов из семейства Oregoniidae надсемейства Majoidea, включающий около пяти современных видов. В ископаемом виде известны с верхнего миоцена (11,608 миллионов лет назад). Ископаемые остатки этих существ обнаружены на территории США, на Ямайке и в Японии. Современные представители обитают в водах Северного полушария, в основном в приполярных областях (север Тихого и Атлантического океанов, Северный Ледовитый океан). Самый южный представитель рода Hyas ursinus обитает в Японском море и у берегов Сингапура.

В 1986 году два экземпляра Hyas araneus были отловлены на Южных Шетландских островах у Антарктического полуострова. Они, по-видимому, были случайно завезены туда людьми. Были опасения, что этот вид окажет неблагоприятное воздействие на местную фауну, но с момента появления образцов 1986 года в этом регионе Hyas araneus не встречались.

Роды 
В роде 5 видов:
 Hyas alutaceus Brandt, 1851
 Hyas araneus (Linnaeus, 1758)
 Hyas coarctatus Leach, 1815
 Hyas lyratus Dana, 1851
 Hyas ursinus Rathbun, 1924

Примечания 

Oregoniidae